Levantamento pode significar:
Levantamento aéreo (aerolevantamento):
Levantamento aerofotográfico
Levantamento aerofotogramétrico
Levantamento aeromagnético
Levantamento astronômico
Levantamento estatístico
Levantamento geodésico
Levantamento geofísico
Levantamento geológico
Levantamento topográfico